

Топоніми 
 Касіма (鹿嶋市) — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Касіма (鹿島市) — місто в Японії, в префектурі Саґа.
 Повіт Касіма
 Повіт Касіма (Ібаракі)
 Повіт Касіма (Ісікава)
 Касіма (嘉島町) — містечко в Японії, в префектурі Кумамото.

Святилище 
 Касіма — синтоїстське святилище в місті Касіма префектури Ібаракі, Японія.

Персоналії 
 Касіма — японське прізвище.

Інше 
 Касіма-хан — хан в провінції Хідзен, Японія.
 Касіма — п'єса-вистава в японському театрі но.